Frank Vandenbroucke (wielrenner) (1974-2009), Belgisch wielrenner
 Frank Vandenbroucke (politicus) (1955), Vlaams politicus